L'abréviation 5X peut faire référence à :
 5X, un groupe de heavy metal et hard rock japonais ;
 Chery Tiggo 5X, une automobile du constructeur chinois Chery ;
 Dassault Falcon 5X, un avion d'affaires du constructeur français Dassault Aviation ;
 Nexus 5X, un smartphone du fabricant coréens LG Electronics ;

Voir aussi  
 
Sigle de 2 caractères
